Соревнования в тройном прыжке у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7 и 9 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

В отборочном раунде Кристиан Тейлор с первой попытки прошел в дальнейшие соревнования. Два итальянских прыгуна Даниэле Греко и Фабрицио Донато предвосхитили исход и позволили своей первой же попытке впоследствии быть учтенной в финале, невзирая на остальные раунды. Люкман Адамс и Уилл Клэй предприняли все три попытки, чтобы попасть в список лидеров. После спора фаворит команды хозяев, чемпион мира 2009 года Филлипс Айдову, вышел в следующий раунд, но не смог продвинуться.

Формат соревнований 
Конкурс состоял из двух туров — квалификационного и финального.

В квалификационном каждый спортсмен прыгает три раза (останавливаясь раньше, если он уже прошел квалификационную дистанцию). По крайней мере двенадцать лучших спортсменов выходят в финал; если больше чем двенадцать спортсменов достигли квалификационной дистанции, тогда все, кто сделал это, продвинулись в следующий тур.

Расстояния для финального раунда сбрасываются. Финалисты прыгают три раза, после чего восемь лучших прыгает еще три раза (с наилучшим расстоянием из всех своих шести подсчитанных прыжков).

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация 
Квалификационный стандарт — 17,10 м или 12 лучших спортсменов.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012